Elara (mitologia), personaggio della mitologia greca
Elara (astronomia), satellite naturale di Giove
Elara libri, casa editrice italiana
Elara (monarca), antico re dello Sri Lanka